SWA ou swa peut faire référence à :

Code 
SWA ou swa est un code qui peut faire référence à :
 SWA,  ;
 SWA,  ;
 swa, le swahili, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 SWA, l’Eswatini,  selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 des codes pays.

Sigle 
SWA est un sigle qui peut faire référence à :
 Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, en français : Archives économiques suisses (AES) ;
 Solar Wind Analyser, un analyseur de vent solaire ;
 Society of Women Artists, une société artistique britannique ;
 South West Africa, en français : Sud-Ouest africain, ancien nom de la Namibie ;
 Stardom Wrestling Association, un championnat de catch.